

Albums de musique 
 Back to Earth est un album de Rare Earth sorti en 1975.
 Back to Earth est un album de Cat Stevens sorti en 1978.
 Back to Earth est un album de Lisa Ekdahl sorti en 1998.

Romans et essais 
 Back to Earth…, roman de William Wallace Carey (1933)
 Back to Earth : Tomorrow's Environmentalism, essai d'Anthony Weston (1994)
 Back to earth : adobe building in Saudi Arabia, essai de William Facey (1997)
 Back to Earth : A Backpacker's Journey Into Self and Spirit, roman de Kerry Temple (2005)